Die Egyptian Premier League 1991/92 war die 35. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde wie vier Jahre zuvor al Zamalek SC, dieses Mal mit seinem siebten Titel. Neu in der Liga waren Al Qanat Suez, Ala’ab Damanhour und Arsenal Le Caire, davon hielt nur Al Qanat Suez die Klasse. Der Pokalwettbewerb wurde zum zweiten Mal in Folge von al Ahly SC gewonnen.

Modus 

Die Anzahl der Mannschaften wurde von 18 auf 14 verringert. Jede der 14 Mannschaften spielte je zweimal gegeneinander.

Tabelle

Relegation 

Die beiden punktegleichen Mannschaften al Mokawloon Al Arab und Al-Sekka Al-Hadid ermittelten in einer Relegation die in der Liga verbleibende Mannschaft. al Mokawloon Al Arab verlor die Begegnung und musste demnach in die zweite Liga absteigen.

|}

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1991/92